Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Pfeiffer – polski wojskowy,
 Irena Pfeiffer – polska kompozytorka, dyrygentka i pedagog,
 Juliusz Pfeiffer – polski aktor i reżyser teatralny, dyrektor teatrów,
 Michelle Pfeiffer – amerykańska aktorka i producentka filmowa, modelka,
 Paulina Pfeiffer – amerykańska dziennikarka,